Кубок Либертадорес 1998 — 39-й розыгрыш Кубка Либертадорес по футболу, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ. Победителем стал «Васко да Гама». Впервые для участия в Кубке Либертадорес были приглашены мексиканские клубы. Для сохранения формулы розыгрыша был создан квалификационный раунд с их участием.

Квалификационный раунд

Предварительный тур 
 Матч был сыгран для определения того, какой из мексиканских клубов будет считаться «первым».

Основной тур

Первый раунд

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Второй раунд

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 Кубок Либертадорес 1998 на сайте RSSSF

Футбол в Южной Америке в 1998 году
Кубок Либертадорес